Ко́нонов (Ко́нонова) — русская фамилия от мужского имени Ко́нон (др.-греч. Κόνων), в переводе с древнегреческого языка — «трудящийся»; а также топоним.

Кононов

А 
 
 
 Анастасий (Кононов) (в миру Антоний Фёдорович Кононов; 1896—1986) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.

Б 
 Кононов, Борис Семёнович (1930—1997) — директор ряда ведущих приборостроительных заводов. Дважды лауреат Государственной премии СССР.
 Кононов, Бронислав Ильич (род. 1937) — заслуженный строитель РСФСР, почётный строитель России.

В 
 
 Кононов, Виталий Николаевич (род. 1950) — украинский политический и общественный деятель, глава Партии зелёных Украины, эколог.
 
 Кононов, Владислав Александрович (род. 1977) — российский историк, исполнительный директор РВИО.

Г 
 Кононов, Георгий Сергеевич (1932—2002) — бригадир токарей Ленинградского машиностроительного завода им. Карла Маркса, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Кононов, Дмитрий Георгиевич (род. 1990) — российский биатлонист.

И 
 
 Кононов, Игорь Александрович (род. 1987) — российский гонщик (спидвей и мотогонки на льду).

К 
 Кононов, Капитон Денисович (известен как: Запорожец; 1882/1880—1940/1937) — российский оперный певец (бас-профундо).

М

Н

О

С 
 Кононов, Семён Константинович (1912—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кононов, Сергей Витальевич (ум. 2008) — рядовой российской армии, участник войны в Южной Осетии.

Э 
 Кононов, Эрнест Фомич (1930—1974) — российский прозаик.

Ю



Населённые пункты 
 Кононов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Кононов — хутор в Советском городском округе Ставропольского края.

См. также

Примечания